

События 
 745 — Вторжение Константина V в Сирию. Захват Северной Сирии.
 Образовался Уйгурский каганат.

Родились 
 Идрис ибн Абдуллах, правнук Хасана ибн Али.
 Муса аль-Казим, седьмой из двенадцати имамов.
 Химено Сильный, правитель владения, располагавшегося на территории современной Наварры.
 Эльмунд (король Кента).

Скончались 
 Асим ибн Абу Наджуд, пятый среди семи известных богословов и чтецов Корана.
 Баймэй-хан Кулун-бек, каган Восточно-тюркского каганата.
 Джахм ибн Сафван, исламский богослов-джабрит.
 Сабит аль-Бунани, мусульманский аскет.
 Тразимунд II (герцог Сполето), герцог Сполето.

См. также